Соледади:

 Соледади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Соледади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Соледади — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.